Maine Nordiques kan syfta på:
Maine Nordiques (1973–1977), ett amerikanskt ishockeylag som spelade i North American Hockey League (1973–1977).
Maine Nordiques (2019–), ett amerikanskt juniorishockeylag som spelar i North American Hockey League.